Thomas Anderson peut désigner : 
 Thomas Anderson (1832-1870), un botaniste britannique ;
 Thomas Anderson (1819-1874), un chimiste britannique ;
  (1836-1917), un général américain de la guerre hispano-américaine ;
 Thomas M'Call Anderson (???-1908), un médecin écossais ;
 Thomas David Anderson (1853-1932), un astronome écossais ;
 Thomas Anderson (1863-1938), un joueur de rugby à XV international écossais ;
 Thomas Anderson (1898-1967), un économiste américain ;
 Thomas Anderson (1911-1971), joueur professionnel de hockey sur glace :
 Thomas Anderson (1939-2010), un  skipper australien,
 Thomas Anderson (1987-), un joueur de rugby à XV irlandais.

Voir aussi 
 Tom Anderson